I Campionati oceaniani di triathlon sprint del 2015 si sono tenuti a Kinloch in Nuova Zelanda, in data 1 febbraio 2015.

Tra gli uomini ha vinto il neozelandese Sam Osborne, mentre la gara femminile è andata alla neozelandese Sophie Corbidge.

Nella gara valida per il titolo under 23, ha trionfato tra gli uomini l'australiano Luke Willian, mentre tra le donne l'australiana Jaz Hedgeland.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati oceaniani di triathlon
Campionati oceaniani di triathlon del 2015
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2015
Campionati del mondo Ironman
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2015
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2015

Campionati oceaniani di triathlon sprint
Triathlon nel 2015